Аппиа () — фамилия. Известные носители:
 Аппиа, Адольф (1862—1928) — швейцарский архитектор, театральный художник, теоретик театра.
 Аппиа, Деннис (род. 1992) — французский футболист.
 Аппиа, Джеймс Квеси (род. 1960) — ганский футболист; тренер.
 Аппиа, Кваме Энтони (род. 1954) — британский философ, культуролог, писатель ганского происхождения.
 Аппиа, Квеси (род. 1990) — ганский футболист английского происхождения.
 Аппиа, Офосу (род. 1989) — ганский футболист, защитник.
 Аппиа, Стивен (род. 1980) — ганский футболист, полузащитник.
 Аппиа, Эдмон (1894—1961) — швейцарский дирижёр и музыковед.
 Аппиа, Эндрюс (род. 2008) — ганский футболист, полузащитник.

См. также 
 Тарксон, Питер Кодво Аппиа — ганский кардинал.